Feliciano López era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Novak Đoković ha sconfitto Gaël Monfils con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (campione)
  Gaël Monfils (finale)
  John Isner (quarti di finale)
  Steve Johnson (quarti di finale)

<li> Sam Querrey (primo turno)
<li> Mischa Zverev (secondo turno)
<li> Richard Gasquet (semifinale)
<li> Diego Sebastián Schwartzman (primo turno)

Qualificati 

  Thomas Fabbiano (secondo turno)
  Norbert Gombos (primo turno)

<li> Vasek Pospisil (secondo turno)
<li> Franko Škugor (primo turno)

Wildcard 

  Novak Đoković (campione)
  Gaël Monfils (finale)

<li> Cameron Norrie (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2017